Тисалёк () — город в медье Сабольч-Сатмар-Берег в Венгрии. Статус города с 1992 года.

Город занимает площадь 58,72 км², там проживает 5665 жителей (по данным 2010 года). По данным 2001 года, почти 98 % жителей города — венгры, 2 % — цыгане.

Расположение 
Город расположен на реке Тисе примерно в 26 км к западу от города Ньиредьхаза. В городе есть железнодорожная станция.

На реке Тисе действует гидроэлектростанция.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии